Osoby o tym nazwisku:
 Natalja Diemidienko – rosyjska lekkoatletka
 Wasilij Diemidienko – radziecki polityk